Милосавци — населенный пункт в общине Лакташи, которая принадлежит энтитету Республике Сербской, Босния и Герцеговина. По результатам югославской переписи населения 1991 года в Милосавцах проживало 595 человек.

Спорт 
В Милосавцах базируется ФК Жупа Милка, местный футбольный клуб. Из Милосавцев родом Милош Шестич, сербский футболист.

Население

Национальный состав 
1971 год:
 Сербы — 742
 Хорваты — 2
 Югославы — ? 
 Другие — 6
1981 год:
 Сербы — 626
 Хорваты — 0
 Югославы — 27
 Другие — 4
1991 год:
 Сербы — 574
 Хорваты — 0
 Югославы — 14
 Другие — 7

Примечания 

Населённые пункты Республики Сербской